Бєльцький державний університет
 Бєльцький округ
 Бєльцький повіт
 Бєльцький район
 Бєльцький степ
 Бєльцький тролейбус